Bitwa pod Zambrowem (1920)
 Bitwa o Zambrów (1939)